

Persone 
 Ermando Malinverni – calciatore italiano
 Germano Malinverni – politico italiano
 Nino Malinverni – calciatore italiano
 Stefano Malinverni – atleta italiano

Altro 
 Palazzo Malinverni – edificio storico di Legnano
 Villa Godi Malinverni – villa veneta situata a Lonedo di Lugo di Vicenza